Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2001 je potekalo od 12. do 22. aprila v Heinoli, Helsinkih in Lahtiju, Finska. Prvenstvo je osvojila Rusija, ki je v finalu odpravila Švico 6-2. Finska je v boju za tretje mesto premagala Češko 2-1. 

Tekme so igrali v dvorani Heinolan Jäähalli v Heinoli, v dvorani Ledena dvorana Helsinki v Helsinikih ter v dvorani Lahden Jäähalli v Lahtiju.

Skupinski del

Skupina A

Rezultati

Skupina B

Rezultati

Skupina za obstanek

Pomni: Naslednji dve tekmi iz skupinskega dela se štejeta tudi v skupini za obstanek:
12. april 2001:  3-4 
16. april 2001:  10-1

Rezultati

Končnica

Drevo končnice

Četrtfinale

Polfinale

Tekma za peto mesto

Tekma za bronasto medaljo

Finale

Končna lestvica in statistika

Končna lestvica

 je izpadla v Divizijo I za Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let 2002.

Vodilni strelci

Vodilni vratarji
(Tisti, ki so odigrali najmanj 60 minut.)

Zunanje povezave
Uradni rezultati in statistika iz IIHF

2001 v hokeju na ledu
Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu do 18 let
Športne prireditve na Finskem